Lasini – abitanti di Lasa (Italia)
Lasini – abitanti di Lasino